Села:
 Бригадирівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Бригадирівка — Полтавська область, Лубенський район
 Бригадирівка — Рівненська область, Дубенський район
 Бригадирівка — Харківська область, Ізюмський район, Балаклійська міська громада
 Бригадирівка — Харківська область, Ізюмський район